Selle Italia–Ghezzi (UCI код: MSI) — бывшая итальянская женская профессиональная велосипедная команда, выступавшая в элитных шоссейных велогонках, таких как Женский мировой шоссейный кубок UCI.

Состав команды

Победы команды

Примечания 

Велосипедные команды
Велоспорт в Италии